Wudi (Oost-Java), een dorp in de Indonesische provincie Oost-Java;
Han Wudi, keizer van China (156 - 87 v.Chr.).